Masiega puede referirse a:
 el nombre común de la planta Carex divulsa;
 el nombre común de la planta Carex flacca; 
 el nombre común de la planta Carex paniculata;
 el nombre común de la planta Imperata cylindrica; o
 el nombre común de la planta '''''Molinia caerulea.